

Geografia 
 Nea – fiume del Trøndelag, affluente della Nidelva (Norvegia)

Persone 
 Nea – pseudonimo di Anna Linnea Södahl, cantante svedese

Sigle 
 NEA – Regione Nord-Est-Argentina o  Nordest dell'Argentina
 National Endowment for the Arts – agenzia federale statunitense che offre supporto e fondi a progetti artistici
 National Enforcement Agency – agenzia di agenti privati presente nel fumetto Dampyr pubblicato dalla Sergio Bonelli Editore
 Near-Earth asteroid – asteroide la cui orbita lo porta ad avvicinarsi periodicamente a quella della Terra
 Negative electron affinity
 Nuclear Energy Agency – Agenzia per l'energia nucleare

Codici 
 nea – codice ISO 639-3 della lingua ngad'a orientale